Циманампецуца ():
 Циманампецуца — солёное озеро на Мадагаскаре.
 Циманампецуца — национальный парк Мадагаскара, содержащий одноимённое озеро.